Miejscowości w gminie Łask w Polsce:
 Stryje Księże
 Stryje Paskowe